flex:
 FLEX — некоммерческая программа обмена для старшеклассников.
 Ford Flex — полноразмерный кроссовер производства Ford Motor.

Наука и технологии 
 FLEX (протокол) — телекоммуникационный протокол, разработанный компанией Motorola.
  — европейский спутник, который будет следить за флуоресценцией хлорофилла на нашей планете.
 FLEX (пластик) — маслобензостойкая термопластичная пластмасса, в твёрдом состоянии напоминающая жёсткую силиконовую резину; применяется как материал для 3D-печати.

Программное обеспечение 
 Apache Flex, ранее Adobe Flex — технология, расширяющая возможности Flash, продукт компании Adobe.
 GNU flex — «fast lex», GNU-вариант программы для построения лексических анализаторов.

Операционные системы 
 FLEX — однозадачная ОС, разработанная в 1976 году компанией TSC.
 FlexOS — ОС реального времени, выпускавшаяся компанией Digital Research, Inc. в 1980-х.

Музыка 
  — второй студийный альбом американской певицы Лены Лович, выпущенный в 1979 году звукозаписывающей компанией Stiff Records.
 Flex  — панамский певец

Организации 
 Flex (ранее известная как Flextronics International Ltd. или Flextronics) — сингапурская компания, крупный контрактный производитель электроники.

СМИ 
 Flex — российская телекоммуникационная компания.
 Flex — журнал о бодибилдинге.

Личности 
  (1974 г.р.) — Феликса Данило Гомес, панамский певец, также известный как Nigga.

См. также